Pusten kan syfta på:
Pusten (spelman) eller Jonas Persson Wik (1825-1891), fiolspelman från Rogsta socken i Hälsingland

Geografi

Sverige
Pusten, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun 
Pustarna (Sollefteå socken, Ångermanland, 700166-156919), sjö i Sollefteå kommun 
Pustarna (Sollefteå socken, Ångermanland, 700166-156954), sjö i Sollefteå kommun